Physiphora är ett släkte av tvåvingar. Physiphora ingår i familjen fläckflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fläckflugor
Physiphora